Die Ginny of Central Pennsylvania 1983 waren ein Tennisturnier der Damen in Hershey, Pennsylvania. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 14. bis 20. Februar 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in Hershey (Pennsylvania)